Two Too Many – cortometraggio del 1913 diretto da Henry MacRae
 Two Too Many – film del 1925
 Two Too Many – film del 2009 diretto da Lorraine Nolan e Treasa O'Brien